Raseborg kan syfta på

 Raseborgs stad – en finsk stad (kommun) i landskapet Nyland i Finland 2009– 
 Raseborgs grevskap – ett historiskt grevskap i Finland (1569–1680)
 Raseborgs län –  historiskt län i Finland (–1634)
 Raseborgs slott – en borgruin belägen i Snappertuna, inom nuvarande Raseborgs stad
 Raseborgsspelen –  finlandssvensk sommarteater vid Raseborgs slott i Snappertuna, Ekenäs
 Raseborgs härad –  ett härad i Nyland
 Raseborgs prosteri – ett prosteri inom Borgå stift i Finland
 Raseborgs ekonomiska region – en av ekonomiska regionerna i landskapet Nyland i Finland
 Raseborgs hållplats – en nerlagd järnvägshållplats i Pojo kommun
 Raseborgsån – en vattendrag som flyter genom Snappertuna i Raseborgs kommun i Nyland